

Anni 
80 – anno del I secolo d.C.
80 a.C. – anno del I secolo a.C.

Astronomia 
80 Sappho – asteroide della fascia principale del sistema solare.

Chimica 
80 – numero atomico del Mercurio (Hg).

Matematica 
80 – numero naturale

Simbologia 
 80 nella smorfia napoletana corrisponde alla "Bocca".